Akwasi Owusu-Ansah – giocatore di football americano statunitense
 Princeton Owusu-Ansah – ex calciatore ghanese